USS Alabama je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alabama (1818)
 USS Alabama (1819)
 USS Alabama (1849)
 USS Alabama (1861)
 USS Alabama (BB-8) 
 USS Alabama (BB-60) 
 USS Alabama (SSBN-731)

Alabama